Le  Grand Prix moto d'Aragon 2013  est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013. 

La compétition s'est déroulée du 27 au  sur le circuit Motorland Aragon devant plus de 61 303 spectateurs.

C'est la quatrième édition du Grand Prix moto d'Aragon.

Classements

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Notes et références 

2013
Vitesse moto en 2013
Sport en Espagne en 2013
Sport en septembre 2013